Тази страница показва класирането и резултатите в група F от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Бележки относно класирането:
 Мачът между Дания и Швеция е прекратен от съдията Херберт Фандел заради нахлуване на датски фен на терена. След решение на УЕФА от 8 юни 2007 г. е присъдена служебна победа с 3-0 за отбора на Швеция.
 Северна Ирландия и Дания са класирани според резултатите от директните мачове помежду им:
 Северна Ирландия – 4 точки (0-0 и 2-1 срещу Дания)
 Дания – 1 точка (0-0 и 1-2 срещу Северна Ирландия)

Класирали се отбори:
 Испания си осигурява участие на Евро 2008 на 17 ноември 2007 г. след победата си с 3-0 над Швеция и става десетият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.
 Швеция си осигурява участие на Евро 2008 на 21 ноември 2007 г. след победата си с 2-1 над Латвия и става единайсетият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008